Een verkeersweg:
 N820 (België)
 N820a (België)
 N820 (Frankrijk)
 N820 (Nederland), zie Provinciale weg 820

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing